Kassaly Daouda – calciatore nigerino
 Daouda – variante in lingua araba di Davide (nome)

Pagine correlate 

Daoud